El término Agua Amarga puede referirse a:

Toponimia 
En España:
 Agua Amarga, localidad del municipio de Níjar, en la provincia de Almería.
 Agua Amarga, localidad del municipio de Urrácal, en la provincia de Almería.
 Agua Amarga, localidad del municipio de Villanueva del Río Segura, en la provincia de Murcia.
 Agua Amarga, playa del municipio de Alicante.
En Chile:
 Agua Amarga, distrito minero en la Región de Atacama.